La Rijksweg 20 (o A20) olandese parte da Naaldwijk, fino ad arrivare a Gouda. L'autostrada è lunga 39 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A020